Shiqiao Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shiqiao (köping i Kina, Zhejiang), 
 Shiqiao (köping i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar